WIdO steht als Abkürzung für:
 Wissenschaftliches Institut der AOK, selbstständige Einheit innerhalb des Bundesverbandes der Allgemeinen Ortskrankenkassen

Wido steht für:
 einen Vor- oder Familiennamen, auch Wito geschrieben

Abkürzung